Bundestagswahlkreis 221 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis München-Land (seit 2017)
 Bundestagswahlkreis München-West/Mitte (2009 und 2013)
 Bundestagswahlkreis München-Süd (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Weiden (1976 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Tirschenreuth (1965 bis 1972)
 Bundestagswahlkreis Coburg (1949 bis 1961)